Algarve Cup 1995 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var andra upplagan av turneringen och spelades mellan den 14 och 19 mars 1995 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Sverige efter vinst mot Danmark med 3–2 efter förlängning i finalen, och tog därmed sin första seger i Algarve Cup. Trea slutade Norge, som besegrade USA med 7-5 efter straffsparkar i tredjeprismatchen.

8 lag deltog i turneringen uppdelat i 2 grupper med 4 lag i varje.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Match om tredje plats

Final

Sammanställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst respektive förlust. Matcher som avgjorts under straffsparksläggning räkans som oavgjort.

Källor

Fotnoter

Externa länkar
2nd Algarve Cup 1995

1995 i Portugal
1995
Fotbollsåret 1995